Waliszewski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 2273 osoby.

Osoby noszące nazwisko Waliszewski:
 Andrzej Waliszewski (ur. 1955) - polski polityk, wicewojewoda śląski;
 Feliks Waliszewski (14??–1526) – stolnik łęczycki w latach 1520–1526;
 Kazimierz Waliszewski (1849–1935) – polski i francuski historyk, pisarz i publicysta;
 Krzysztof Waliszewski (ur. 1981) - polski ekonomista;
 Leszek Waliszewski (ur. 1953) – polski inżynier, przedsiębiorca i menedżer;
 Stanisław Waliszewski (XVI wiek) – poseł ziemi dobrzyńskiej na sejm 1576/1577 roku;
 Włodzimierz Waliszewski (1934–2013) – polski matematyk; 
 Zygmunt Waliszewski (1897–1936) – polski malarz i rysownik.

Przypisy